Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 wurde am 8. und 9. Juli 2016 im Olympiastadion der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ausgetragen.

Europameisterin wurde die Niederländerin Anouk Vetter. Rang zwei belegte die französische Europameisterin von 2012 und 2014 Antoinette Nana Djimou Ida. Die Österreicherin Ivona Dadic errang die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
8./9. Juli 2016

Weblinks 
 European Athletics Championships – Amsterdam 2016 auf european-athletics.org, abgerufen am 16. März 2020
 Women Heptathlon European Championship 2016 Amsterdam auf todor66.com, abgerufen am 16. März 2020
 Track and Field Statistics, EM 2016 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 16. März 2020
 23. Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam, Niederlande auf ifosta.de, abgerufen am 16. März 2020

Videos 
 Heptathlon Women's 200m Heat 2 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020
 Heptathlon Women's 200m Heat 3 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020
 Long jump Heptathlon--European Athletics Championships Amsterdam 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020
 Heptathlon Javelin Throw / Group B / 09 Jul / European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020
 Heptathlon Women's 800m Heat 1 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020
 Heptathlon Women's 800m Heat 2 - European Athletics Championships 2016, auf youtube.com (englisch), abgerufen am 16. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

SiebenkampfFrauen